Brothers in Arms – album grupy Dire Straits
 „Brothers in Arms” – tytułowy utwór znajdujący się na albumie Brothers in Arms
 Brothers in Arms: Road to Hill 30 – gra komputerowa
 Brothers in Arms: Earned in Blood – kontynuacja powyższej gry
 Brothers in Arms: Hell’s Highway – kolejna gra z serii
 Brothers in Arms DS – ostatnia wydana gra z serii Brothers in Arms